«Волки и Овцы: Ход свиньёй» — российский полнометражный анимационный фильм, производства студии Wizart Animation. Продолжение мультфильма «Волки и овцы: бееезумное превращение».

Фильм вышел 24 января 2019 года. В мае 2020 года был номинирован в рамках итальянской премии Pulcinella Awards.

Сюжет 
В процветающей деревне, где волки и овцы живут в мире друг с другом, начинается экстренная военная подготовка. Местным жителям угрожает стая Чёрных волков, желающих разрушить союз двух народов. Прошёл год с тех пор, как легкомысленный волк Серый побывал в овечьей шкуре, подружился с овцами и положил конец вражде двух народов. Да, и как положено, завоевал сердце прекрасной возлюбленной Бьянки. Отныне объединённая деревня волков и овец процветает, не ведая ни страха, ни горя. Но так будет не всегда. Об их удивительном союзе узнаёт стая Чёрных волков, убеждённых, что дружба с травоядными – это позор для хищника. Воинственные чужаки угрожают напасть на деревню, где жителей не судят по цвету шерсти и длине клыков. Серый и его друзья готовятся дать отпор Чёрным волкам.

В ролях 
 Максим Матвеев — Серый
 Елизавета Боярская — Бьянка
 Галя Корнева — Симона / Мами
 Антон Юрьев — Зико
 Алексей Сигаев — Чук
 Даниил Эльдаров — Моз / Гек
 Михаил Белякович — Гарк
 Михаил Тихонов — Тощий
 Олег Куценко — Бучо
 Всеволод Кузнецов — Айк
 Никита Прозоровский — Белгур
 Алексей Войтюк — Хромой / Клиф
 Ольга Шорохова — пожилая овца / дети

В эпизодах 
 Глеб Гаврилов
 Анатолий Нокс
 Максим Галиц
 Роман Ёлкин
 Мария Воробьёва
 Константин Фёдоров
 Юлия Марычева

Примечания

Ссылки 
 «Волки и Овцы: Ход свиньёй» на сайте СТВ 

Мультфильмы СТВ
Мультфильмы-сказки
Компьютерные анимационные фильмы России 2019 года
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы на русском языке
Сиквелы мультфильмов
Полнометражные мультфильмы России
Мультфильмы о волках